Manuel Ocampo (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires;
 Manuel Ocampo (kunstenaar), een Filipijns kunstschilder.